Надежино или Надёжино — название населенных пунктов в России:

 Надёжино — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Надежино — село в Ардатовском районе Нижегородской области.
 Надежино — деревня в Пыталовском районе Псковской области.